Хво́йник:

 Хвойник или Эфедра () — род древесных растений семейства Хвойниковые.
 Хвойники — популярное в декоративном садоводстве обозначение любых голосеменных растений.
 Хвойник, Игнатий Ефимович (1887—1946) — искусствовед, художественный критик.
 Хвойник, Мечислав (Менахем-Мендл) (1902—1962) — польский и израильский шахматист.
 Хвойник (Рогачёвский район) — посёлок в Болотнянском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Беларуси.